Ladislav I. může označovat jednu z následujících osob:

 Ladislav I. Neapolský (1376–1414) – neapolský král, titulární vládce dalších států
 Ladislav I. Popel z Lobkowicz († 1505) – příslušník rodu Lobkoviců
 Ladislav I. Svatý (asi 1046–1095) – uherský král a maďarský národní světec (svatý Ladislav)

Související články 
 Vladislav I. (rozcestník)